Boucher (französisch: Metzger, Fleischer) oder Le Boucher steht für:

 Boucher (Familienname), französischer Familienname; siehe dort für Namensträger
 Boucher (Koch), Küchenfleischer
 Le Boucher, Originaltitel des französischen Spielfilms Der Schlachter (1970)